Volkswagen Polo III var en bilmodel fra Volkswagen, som mellem september 1994 og oktober 2001 blev bygget i Wolfsburg i Tyskland som type 6N (fra oktober 1999 6N2).

Modelhistorie 
Den tredje generation af Polo (internt kendt som type 6N) blev præsenteret i september 1994 og var helt nyudviklet. Tidlige versioner havde dog motorer fra Polo II.

Polo III var den første Polo, som både fandtes som tredørs og femdørs. Den blev bygget frem til oktober 2001.

Til Polo III, Golf III og SEAT Ibiza II benyttede Volkswagen en strategi, hvor mange komponenter og hjulophæng kunne udskiftes indbyrdes mellem disse tre modeller. Selv om instrumentbrættet og en række mekaniske komponenter, inklusive motorer, var fælles med Ibiza havde Polo et andet udvendigt design.

I starten fandtes Polo kun som tre- og femdørs hatchback, men i november 1995 tilkom en firedørs sedan med navnet Polo Classic og i marts 1997 en femdørs stationcar med navnet Polo Variant. De to sidstnævnte modeller blev internt betegnet 6K og var i realiteten omdøbte versioner af SEAT Córdoba.

I alt blev der mellem efteråret 1994 og efteråret 2001 solgt 645.000 Poloer af type 6N og 6N2.

Motorer 
Ved introduktionen fandtes Polo III med benzinmotorer på 1043 cm³ med 33 kW (45 hk) og 1296 cm³ med 40 kW (55 hk) hentet fra forgængeren, samt en 1598 cm³-motor med 55 kW (75 hk) hentet fra Golf.

En ny 1390 cm³-motor med 44 kW (60 hk) afløste 1296 cm³-motoren i sommeren 1995, og samtidig fik 1598 cm³-motoren multipoint-indsprøjtning mens effekten forblev uændret. Desuden tilkom en sugedieselmotor på 1896 cm³ med 47 kW (64 hk).

I sommeren 1996 blev 1043 cm³-motoren afløst af en ny 999 cm³-motor bygget af aluminium med multipoint-indsprøjtning og 37 kW (50 hk). Polo Classic og Variant kunne også leveres med en 1595 cm³-motor med 74 kW (100 hk) samt for første gang en 1896 cm³-turbodieselmotor med 66 kW (90 hk). På grund af det mindre motorrum kunne tre- og femdørsmodellerne ikke leveres med en turbodieselmotor før faceliftet sidst i 1999.

Sikkerhed 
De første versioner var hverken udstyret med airbags eller selestrammere. I Euro NCAP's kollisionstest i 1997 fik den 3 ud af 5 mulige stjerner for passagersikkerhed.

Testen af de forbedrede modeller med fører- og passagerairbags og selestrammere i 2000 indbragte 4 stjerner.

Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Polo III klassificeret som følger:
 1999: Som middelbilen
 2001: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2003: Mindst 15 % bedre end middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Dårligere end middelbilen
 2011: Dårligere end middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Som middelbilen
 2017: Mindst 20 % bedre end middelbilen

Udstyr 
Det tilgængelige (ekstra)udstyr omfattede blandt andet:
 Airbags til fører og forsædepassager
 ABS-bremser (i Tyskland standard fra og med modelår 1997)
 Servostyring
 Centrallåsesystem (del af pakke "Auf und Zu")
 El-ruder foran (del af pakke "Auf und Zu")
 Tågeforlygter (del af pakke "Licht und Sicht")
 El-justerbare og -opvarmelige sidespejle (del af pakke "Licht und Sicht")
 Opvarmelige sprinklerdyser (del af pakke "Licht und Sicht")
 Delt bagsæde 70:30
 Nakkestøtter bagi
 Pollenfilter
 Diverse bilradioer ("alpha" med 2 højttalere eller "beta" med 4 højttalere)
 Alufælge, først 13", senere 14" og 15"
 Stylingspakke, kan kendes på kofangere i ét stykke, såvel som mørke baglygter og hvide blinklys foran (standard på GTI)
 Sædevarme
 Manuelt glassoltag
 Manuelt klimaanlæg
 Farvet vinduesglas
 5 døre
 Metallic- eller perleeffektlakeringer
 Tredje stoplys
 Elektrisk soltag ("Open Air")
 7,5" LCD-display
 Colour Concept-udstyr

Facelifts 
I midten af 1997 blev modelserien 6N1 teknisk modificeret til modelåret 1998 med både mindre og større ændringer. Den største ændring var det nye elsystem (det gamle elsystem frem til 1997 var hentet fra Golf III, mens det nye svarede til Lupos), såvel som materialerne som dog optisk var identiske. Dog var kombiinstrumentet nydesignet. Forskellen var som følger:

Den oprindelige version (frem til og med modelåret 1997) havde to store runde målere i midten: Speedometeret til venstre og omdrejningstælleren til højre. Under dem sad en samlet række med kontrollamper, og i siderne sad der to små runde målere: Til venstre kølevæsketemperaturen og til højre brændstofstanden.

Den reviderede version (fra og med modelåret 1998) havde i midten et firkantet felt med kontrollamper. Derover sad to små runde målere: Til venstre kølevæsketemperaturen og til højre brændstofstanden. I siderne sad der to store runde målere: Til venstre omdrejningstælleren og til højre speedometeret. Derudover var såvel skiverne som viserne gennembelyste.

Udefra kan den modificerede 6N1 kendes på låsen til bagagerummet. På den oprindelige model var nøglehullet vandret og på den faceliftede model lodret, og desuden havde nøglen til den oprindelige model yderbaneprofil, mens den til den modificerede model havde inderbaneprofil. Baglygterne på den modificerede 6N1 var mørkere end på den oprindelige version.

I efteråret 1999 blev modelserien optisk komplet modificeret og teknisk videreudviklet til modelåret 2000. Betegnelsen var nu 6N2 eller 6N Facelift.

Polo III (6N, 1994−1999) 

Polo III findes også i en firefarvet model, Harlekin, som oprindeligt kun var beregnet til reklame som symbol for "byggeklodsprincippet", men som senere også blev bygget som rigtig modelvariant.

Som varebil til Deutsche Post blev Polo 6N bygget uden passagersæde og bagsæde og med 1,9-liters dieselmotoren med 47 kW (64 hk). Denne blev registreret som lastbil (i Tyskland "LKW") for at spare afgift. Modelbetegnelsen var 6NF, som ofte bliver anvendt fejlagtigt om den faceliftede model. Fra ca. 1997 blev 6NF udstyret med en 1,7-liters SDI-motor med 44 kW (60 hk), nogle gange med passagerairbag i stedet for det ekstra fralægningsrum.

Øvrigt 
 Modellen fandtes også som firedørs sedan under navnet Polo Classic (type 6KV), som var identisk med SEAT Córdoba. Det var sedanversionen af SEAT Ibiza, men i modsætning til denne fandtes Polo Classic kun som fire- og ikke todørs.
 Polo Classic og Variant delte platform med anden generation af SEAT Ibiza.
 Anden generation af SEAT Ibiza blev i Sydafrika solgt som Volkswagen Polo Playa.
 Fandtes også som kassevogn (Caddy), identisk med SEAT Inca.
 Med tredje generation fandtes Polo for første gang som 5-dørs og stationcar (Polo Variant type 6KV5, identisk med SEAT Córdoba Vario).
 Siden tredje generation af Polo er det ikke kun Golf som findes som GTI, Polo blev også bygget som GTI i begrænset oplag. Denne version var den dengang til dato stærkeste Polo-model. Modellen blev bygget i 3.000 eksemplarer og var udstyret med en 1,6-liters 16V-benzinmotor med 88 kW (120 hk). Derudover havde den 15" alufælge i BBS-RS2-design og accelererede fra 0 til 100 km/t på 10 sekunder.
 Platformen til SEAT Arosa (type 6H) og Volkswagen Lupo (type 6X) er en forkortet version af platformen til Polo III, og deler mange komponenter.
 Polo Open Air var udstyret med et elektrisk betjent soltag.
 Polo 6N Colour Concept (fandtes i farverne Jazzblå, Flashrød, gul, Salsagrøn og Black magic) var en udstyrsversion mod merpris, som fandtes med benzinmotorerne med 44 kW (60 hk), 55 kW (75 hk) og 74 kW (100 hk). Denne model havde blandt andet Recaro-lædersæder og læderkabine i sort eller bilfarven. Colour Concept fandtes også som Open Air.

Tekniske data

Polo benzinmotorer

Polo dieselmotorer

Polo Classic/Variant

Polo III Facelift (6N2, 1999−2001) 
Fra oktober 1999 til oktober 2001:
 Mere udpræget kølergrill og forlygter i klart glas i stil med Bora
 Nydesignede baglygter
 Nyere, mere moderne instrumentbræt hentet fra Lupo
 ESP nu tilgængeligt som ekstraudstyr
 Forstærket karrosseri
 Bageste nummerplade placeret i kofanger i stedet for på bagklap
 Fuldt forzinket karrosseri med 12 års garanti mod gennemtæring
 Nyt Polo-skrifttræk (ligesom på Polo IV)
 1,6-liters benzinmotor med 55 kW (75 hk) fra Golf III afløst af 1,4-liters 16V-benzinmotor med samme effekt fra Golf IV og Lupo (i Classic og Variant først fra modelår 2001)
 Dieselmotorprogrammet suppleret med 1,4-liters trecylindret TDI-motor med pumpe/dyse-system og 55 kW (75 hk) fra Lupo
 Den faceliftede model fandtes også i en GTI-version, denne gang med en motorydelse på 92 kW (125 hk). Denne version blev ikke produceret i begrænset oplag. Specielle kendetegn ved den faceliftede GTI-version var xenonforlygterne med automatisk lyslængderegulering og forlygtevaskere, som kun fandtes til GTI-versionen.

Tekniske data

Polo benzinmotorer

Polo dieselmotorer

Polo Classic/Variant

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1998.  (på tysk og fransk).
 Hans-Rüdiger Etzold: So wird’s gemacht, Band 97: VW Polo von 9/94 bis 10/01. Delius Klasing Verlag, 2007.  (på tysk).
 RM Jex: VW Polo 2000 to Jan 2002 Haynes Service and Repair Manual. Haynes Publishing, 2005.  (på engelsk).
 Årets Biler 2000. Bil Magasinet. .
 Volkswagen Polo instruktionsbog. Volkswagen AG, januar 1995. Varenr. 955.551.6N0.38.
 Volkswagen Polo instruktionsbog. Volkswagen AG, maj 1997. Varenr. 981.551.6N0.38.
 Volkswagen Polo tillæg til instruktionsbog, tekniske ændringer. Volkswagen AG, august 1995. Varenr. 961.552.6N0.38.
 Volkswagen Polo tillæg til instruktionsbog, tekniske ændringer. Volkswagen AG, november 1996. Varenr. 972.552.6N0.38.
 Volkswagen Polo tekniske data. Volkswagen AG, august 1999. Varenr. 201.551.POT.38.
 Volkswagen Polo Classic instruktionsbog. Volkswagen AG, februar 1997. Varenr. 971.551.6V0.38.
 Volkswagen Polo Classic/Variant instruktionsbog. Volkswagen AG, november 1997. Varenr. 981.551.PCV.00 (på tysk).
 Volkswagen Polo Classic/Variant tekniske data. Volkswagen AG, august 1999. Varenr. 201.551.PCT.38.
 Volkswagen Polo GTI tillæg til Polo instruktionsbog, tekniske data. Volkswagen AG, august 1998. Varenr. 991.552.PGT.01 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

 

3
Minibiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1994
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne